Wolfgang Treu est un nom pouvant désigner : 

 Wolfgang Treu (mort en 1540), homme politique autrichien
  (1930-2018), directeur de la photographie de film allemand

Voir aussi 
 

Treu, Wolfgang